Limacoidei è un infraordine di molluschi gasteropodi dell'ordine Stylommatophora.

Tassonomia 
La classificazione di Bouchet & Rocroi del 2005 designava questo raggruppamento come "clade Limacoide".
Nella successiva revisione del 2017 gli stessi autori gli hanno assegnato il rango di infraordine.

L'infraordine Limacoidei comprende 6 superfamiglie:
 Superfamiglia Gastrodontoidea 
Gastrodontidae 
Oxychilidae 
Pristilomatidae 
 Superfamiglia Helicarionoidea 
Ariophantidae 
Helicarionidae 
Urocyclidae 
 Superfamiglia Limacoidea 
Agriolimacidae 
Boettgerillidae 
Limacidae 
Vitrinidae 
 Superfamiglia Parmacelloidea 
Milacidae 
Parmacellidae 
Trigonochlamydidae 
 Superfamiglia Trochomorphoidea 
Chronidae 
Dyakiidae 
Euconulidae 
Staffordiidae 
Trochomorphidae 
 Superfamiglia Zonitoidea 
Zonitidae

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche all'interno del clade Limacoide:

Note

Altri progetti 

Stylommatophora